Jules Rolland peut désigner :
 Jules Rolland (1827-?), sculpteur français ;
 Jules Rolland (1877-?), gymnaste artistique français ;
 Jules Rolland, pilote motocycliste des années 1920.